Der Messina Challenger 1980 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. September 1980 in Messina stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1980 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 8 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1980
Tennisturnier in Messina